Kitagawa bezeichnet:
 Kitagawa (Fluss), einen japanischen Fluss
 Kitagawa (Kōchi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kōchi
 Kitagawa (Miyazaki), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Miyazaki (eingemeindet nach Nobeoka)

Kitagawa ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Kitagawa (* 1972), Schweizer Jazzmusikerin
 Asami Kitagawa (* 1987), japanische Schwimmerin
 Kitagawa Fuyuhiko (1900–1990), japanischer Lyriker und Theaterkritiker
 Hikaru Kitagawa (* 1997), japanische Fußballspielerin
 Issei Kitagawa (* 1942), japanischer Politiker
 Johnny Kitagawa (* 1931), japanischer Musikproduzent, siehe Johnny & Associates
 Kazuo Kitagawa (* 1953), japanischer Politiker
 Keiko Kitagawa (* 1986), japanische Schauspielerin und Model
 Kiyoshi Kitagawa (* 1958), japanischer Jazzbassist
 Kōhei Kitagawa (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Kōya Kitagawa (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Miyuki Kitagawa (* 1967), japanische Mangazeichnerin
 Rio Kitagawa (* 1994), japanische Tennisspielerin
 Shō Kitagawa (* 1967), japanischer Mangazeichner
 Shūto Kitagawa (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Susumu Kitagawa (* 1951), japanischer Chemiker
 Takamasa Kitagawa (* 1996), japanischer Sprinter
 Takurō Kitagawa (* 1949), japanischer Synchronsprecher
 Kitagawa Tamiji (1894–1989), japanischer Künstler
 Tomokatsu Kitagawa (* 1951), japanischer Politiker
 Toshizumi Kitagawa (* 1981), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Kitagawa Utamaro (1753–1806), japanischer Künstler
 Yonehiko Kitagawa (* 1931), japanischer Synchronsprecher
 Yoshio Kitagawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Yūji Kitagawa (* 1986), japanischer Rugby-Union-Spieler